BiH:
 Previš (Neum, BiH), naselje u općini Neum

Crna Gora:
 Previš (Šavnik, Crna Gora), naselje u općini Šavnik